Eucopia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1852. Eucopia ingår i familjen Eucopiidae. 

Eucopia är enda släktet i familjen Eucopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Eucopia